A 2008-as német nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság tizedik versenye. A futamot a Sachsenringen rendezték július 13-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Nemet
Motorversenyzés Németországban